Релятивистская квантовая химия — раздел квантовой химии, использующий понятия из области квантовой механики и теории относительности для объяснения и предсказания свойств и структур соединений или атомов. Речь идёт об атомах, электроны которых имеют характерные скорости движения близкие к скорости света (0,2 с и выше). Примером могут служить атомы тяжёлых и сверхтяжёлых элементов.

Первоначально квантовая механика была разработана без учёта теории относительности. «Релятивистскими эффектами» являются расхождения между значениями, рассчитанными с помощью моделей с учётом и без учёта теории относительности. Релятивистские эффекты имеют важное значение для элементов с большими атомными номерами. Например, для лантаноидов и актиноидов.

История 
Начиная с 1935 года,  провела релятивистское описание многоэлектронных систем, вопреки сделанному в 1929 году Полем Дираком заявлению, что единственные недостатки, остающиеся в квантовой механике «… приводят к возникновению трудностей только тогда, когда задействованы высокоскоростные частицы, и поэтому не имеют значения при рассмотрении строения атомов и молекул и обычных химических реакций, в которых обычные квантово-механические расчёты, как правило, достаточно точны, если пренебречь релятивистским изменением массы и скорости, и принимать в расчёт только кулоновское взаимодействие между электронами и атомными ядрами».

Химики-теоретики в целом соглашались с заявлением Дирака вплоть до 1970-х годов, когда появились работы, которые показали реализацию релятивистских эффектов в соединениях тяжёлых элементов. Уравнение Шрёдингера в оригинальной статье 1926 года не учитывала теорию относительности. Релятивистские поправки к уравнению были сделаны позже (см. уравнения Клейна-Гордона-Фока), чтобы объяснить тонкую структуру атомных спектров. Однако эти и другие поправки к уравнению Шрёдингера не сразу получили распространение в химическом сообществе. Поскольку атомные спектры разрабатывались в значительной степени в области физики, а не химии, большинство химиков не были знакомы с релятивистской квантовой механикой, а их внимание было сосредоточено на свойствах более лёгких элементов.

Мнение Дирака о роли релятивистских эффектов для квантовой химии оказалось ошибочным по двум причинам:
 электроны s- и р-орбиталей движутся со значительной долей скорости света, если боровский радиус и заряд ядра достаточно велики
 существуют косвенные последствия релятивистских эффектов, которые особенно заметны для d- и f-атомных орбиталей.

Качественное описание 

Одним из наиболее важных и известных результатов релятивистской механики является то, что релятивистская масса электрона увеличивается
 
где  — масса покоя электрона, скорость электрона и скорость света соответственно. Рисунок справа иллюстрирует изменение релятивистской массы электрона в зависимости от его скорости. Изменение массы электрона непосредственно влияет на боровский радиус  этого электрона
 
где  — приведённая постоянная Планка, а α — постоянная тонкой структуры (релятивистская поправка к модели Бора)

Арнольд Зоммерфельд подсчитал, что для 1s-электрона атома водорода орбитальный радиус 0,0529 нм и . То есть, такой электрон движется почти с 1/137 скорости света. Можно распространить этот результат на более сложные электронные системы, используя для грубой оценки вклада релятивистских эффектов формулу v ≈ Zc/137 для 1s-электрона, где v является радиальной скоростью этого электрона, Z — заряд ядра (или порядковый номер элемента в таблице Менделеева), а с — скорость света. Например, для золота (Z = 79) получается результат α = 0,58c — то есть он имеет скорость, близкую к 58 % скорости света. Подставляя это в отношение v/c для расчёта релятивистской массы, получаем mrel = 1.22me. Используя это для оценки боровского радиуса , получаем, что он изменяется на 22 % по сравнению с нерялитивистским радиусом для такого же электрона.

Если подставить в уравнение для релятивистской массы радиус Бора, то можно записать
 
тогда
 
Рисунок справа показывает, как изменяется отношение релятивистского радиуса Бора к нерелятивистскому в зависимости от скорости электрона. Обратите внимание на то, что релятивистская модель предсказывает уменьшение радиуса с увеличением скорости.

Когда боровское описание распространяется на водородоподобные атомы с помощью квантового правила, радиус Бора становится
 
где  — главное квантовое число, а Z — атомный номер. В квантовой механике момент импульса описывается как . Если подставить это в уравнение выше, то для  получается выражение
 

 

 

Используя атомную систему единиц, можно упростить выражение
 

Подставляя это в приведённое выше отношение Бора, получаем
 

При низком значении  и высоком значении  будет . Это интуитивно понятно: электроны с более низкими главными квантовыми числами будет иметь более высокую плотность вероятности нахождения у ядра. Ядро с большим зарядом придаёт электронам более высокую скорость (кулоновское взаимодействие прямо пропорционально величине заряда). Более высокая скорость означает повышенную релятивистскую массу, в результате чего такие электроны будут больше времени находиться вблизи ядра (в квантовой механике полная энергия электрона обратно пропорциональна массе электрона и прямо пропорциональна характерному расстоянию электрона от ядра) и тем самым понижают эффективный радиус орбиталей этих электронов.

Влияние на периодичность свойств элементов 
Многие из химических и физических различий между 6-м периодом (Cs-Rn) и 5-м периодом (Rb-Xe) возникают из значительных релятивистских эффектов для элементов 6-го периода. Большой заряд ядра и одновременная удаленность электронов от него (на внешних оболочках) заставляет последних двигаться с околосветовыми скоростями. Эти релятивистские эффекты особенно велики для золота, платины и ртути.

Ртуть 
Ртуть (Hg) имеет температуру плавления Тпл.= −39 °C. Связи между атомами ртути Hg-Hg в её кристаллической решётке слабее, чем в простых веществах соседних с ней элементов — кадмия (Тпл.=321 °C) и золота (Тпл.=1064 °C). Лантаноидное сжатие даёт только частичное объяснение этой аномалии. В отличие от многих металлов, в газовой фазе ртуть также обнаруживается в одноатомной форме Hg(g). Также в газовой фазе обнаруживаются и стабильные частицы вида Hg22+(g). Перечисленные три свойства могут быть объяснены исходя из релятивистских свойств внешних электронных оболочек атомов ртути.

Hg2(g) не формируется потому, что 6s2-орбиталь сжимается благодаря релятивистскому эффекту и из-за этого мало подходит для образования каких-либо связей с другими атомами; на самом деле Hg-Hg соединение должно быть в основном результатом ван-дер-ваальсовых сил, что объясняет, почему взаимодействие Hg-Hg достаточно слабое, чтобы позволить ртути быть жидкостью при комнатной температуре.

Разница между Au2(g) и Hg(g) сходна с разницей между H2(g) и He(g). Релятивистское сжатие 6s2-орбитали меняет свойства ртути таким образом, что газообразная ртуть может быть названа «псевдо-благородным газом».

Цвет золота и цезия 

Отражательные свойства Au, Ag, Al показаны на рисунке справа. Человеческий глаз видит электромагнитное излучение с длиной волны около 600 нм как жёлтый свет. Как видно из его спектра отражения, золото кажется жёлтым, так как оно поглощает синий свет больше, чем другие видимые длины волн света. В отражённом свете (который и определяет то, что мы видим) меньше представлена синяя часть оптического спектра.

Поглощение света происходит за счёт электронного перехода 5d --> 6s уровня. Аналогичный переход происходит и в случае Ag, но релятивистские эффекты ниже для Ag. Несмотря на небольшое сжатие 4d- и 5s-орбиталей, расстояние (разница энергий) между ними для Ag по-прежнему намного больше, чем 5d-6s расстояния у Au, так как релятивистские эффекты в последнем случае значительно сильнее. Таким образом, нерелятивистское золото будет белым. Релятивистские эффекты обеспечивают повышение энергии 5d-орбитали и снижение энергии 6s-орбитали.

Аналогичный эффект имеет место для цезия. В то время как другие щелочные металлы серебристо-белые, цезий имеет ярко выраженный золотистый оттенок.

Прочие явления 
Другие явления, обычно объясняемые с помощью релятивистских эффектов:
 Существование фторида ртути (IV)
 
 Кристаллическая структура свинца (ГЦК вместо алмазоподобной)
 Поразительное сходство между цирконием и гафнием
 Небольшие атомные радиусы франция и радия
 Около 10 % лантаноидного сжатия объясняется релятивистской поправкой к массе электрона
 Для некоторых элементов (например, золото-79 — которое почти вдвое плотнее, чем свинец-82) значительно больше 10 % сжатия объясняется релятивистской поправкой
 Сжатие валентной орбитали у ртути ослабляет связь между соседними атомами в кристаллической решётке — с этим связывают то, что она жидкая при комнатной температуре, в отличие от простых веществ соседних с ней элементов

Влияние на структуру соединений 
С помощью релятивистских эффектов объясняют стабильность анионов «благородных» металлов в таких соединениях, как
 аурид цезия
 платиниды цезия и бария
 Стабильность катиона уранила, а также катионов соседних с ураном актиноидов (Pa-Am) в высоких степенях окисления
 Повышение степени ковалентности связей M-L (металл-неметалл) в соединениях трансактиниевых элементов. На примере соединений вида ML5 четырёх элементов, показано, что ковалентность связей повышается в результате понижения эффективного заряда на атомах металла и повышения заселённости связывающих орбиталей.

Литература 
 Мотт Н, Снеддон И. «Волновая механика и её применения». — М.:Наука, 1966. — 430 с.
 Зайцевский А. В. «Релятивистская теория строения молекул». — М.: Изд-во МГУ, 2005. — 93 с.
 Kaldor, U.; Wilson, Stephen «Theoretical Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements» — Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2003.
 Liu W. «Handbook of Relativistic Quantum Chemistry» — Springer, 2017. — 907 p. — ISBN 978-3-642-40766-6; 978-3-642-40765-9
 De Jong W.A. «Relativistic Quantum Chemistry Applied» — Wibe Albert de Jong, 1997. — 159 p.
 Dyall K.G., Knut F. «Introduction to relativistic quantum chemistry» — Oxford University Press, 2007. — 545 p.
 Hess B.A. «Relativistic effects in heavy-element chemistry and physics» — John Wiley & Sons Ltd, 2003. — 301 p.
 Reiher M., Wolf A. «Relativistic Quantum Chemistry. The Fundamental Theory of Molecular Science» — Wiley-VCH, 2014. — 765 p.

Примечания 

Квантовая химия
Специальная теория относительности